Австралийский театр является важной частью австралийской культуры. Театр пришел на континент с первыми поселенцами и развивался благодаря смешению культур аборигенов и англичан, впитав в себя лучшие традиции британских и ирландских театров. Австралийские драматурги и театральные художники имеют свой неповторимый колорит, известный во многих странах с тех пор, как в 1788 году культура нового континента была явлена миру.

В Австралии располагаются известные на весь мир австралийские театральные центры — Сиднейский оперный театр и Национальный институт драматического искусстваангл. Среди ярчайших представителей австралийской театральной сцены следует отметить Сэра Роберта Хелпманаангл, Даму Джоан Сазерленд, Барри Хамфриса и Дэвида Вильямсонаангл, Кейт Бланшетт, Джеффри Раша и Джуди Дэвис.

Неоценимое влияние на австралийский театр оказало корробори — церемониальный танец австралийских аборигенов, история которого уходит далеко в прошлое к первым поселенцам (по оценкам ученых 40,000—60,000 лет назад).

История 

Европейские традиции пришли на континент с первыми поселенцами в 1788 году. Самая первая постановка по пьесе ирландского драматурга Джорджа Фаркера «Офицер-вербовщик» () была показана в 1789 году заключенными. Двумя столетиями позже история первых австралийских театральных постановок была описана в пьесе Тимберлейка Уэртенбейкера «В нашей стране хорошо» (), которая рассказывала об издевательствах надзирателей над актерами-заключенными. В основу пьесы был положен роман Томаса Кинели «Разыгрывающий» ().

В 1837 году в Хобарте был открыт Королевский Театр, который является старейшим театром Австралии. Театр был широко известен во всем мире. Сэр Ноэл Кауард назвал его — театром мечты, а Лоренс Оливье лично встал на его защиту, когда в 1940-х здание было под угрозой сноса.

После получения в 1901 году независимости театр в Австралии стал мощным инструментом для обретения национальной самоидентификации. Первой пьесой, ставшей необычайно популярной, была пьеса Стила Рада «Наш выбор» (), 1912 года, рассказывающая о крестьянской семье — пионерах среди первых поселенцев.

В 1904 году в Перте открылся «Театр Его Королевского Величества» (). Здание является примером так называемой «Австралийской Театральной Архитектуры» периода правления короля Эдуарда VII. В том же стиле в 1924 году было построено здание Сиднейского Столичного Театра (), являющееся одним из лучших театральных залов Австралии.

В 1940-х годах Джон Антилл написал музыку для своего знаменитого балета «Корробори», основанного на традиционном австралийском корробори. В течение 1950-х годов труппа с балетом гастролировала по всей Австралии. Во время «Австралийского Королевского Тура» его посмотрела королева Елизавета II. Этот балет был первой успешной попыткой слияния двух культур — западной и традиционной культуры аборигенов, которая до сих пор используется в различных театральных коллективах, таких как «Театр Танца Бангарра» ().

В 1955 году «Юнион Театр» () пригласил начинающего актера Барри Хамфриса на гастроли по штату Виктория со спектаклем «Двенадцатая ночь». Во время ночных переездов из города в город, пока режиссёр Рэй Лоулер «Двенадцатой ночи» работал над новой пьесой «Лето семнадцатилетней куклы» (), Хамфрис развлекал труппу придуманным им самим персонажем — домохозяйкой из пригорода Мельбурна Эдной Эвередж. Впоследствии пьеса Лоулера и персонаж Хамфриса оказали неоценимое влияние на австралийский театр. В пьесе изображались характерные для Австралии типажи. По настоянию Лоулера, в конце 1955 года Хамфрис показал свою Даму Эдну на сцене учебного театра Мельбурнского университета. В 1956 году в Мельбурне должны были состояться Летние Олимпийские игры 1956 года, поэтому Эдна Эвередж рассказала свои соображения по поводу того, как нужно проводить эти игры. Персонаж имел оглушительный успех, а район Мельбурна — Муни Паундс, в котором якобы жила Дама Эдна, прославился на весь мир. Хамфрис покорил Лондонскую сцену, едва ему исполнилось 20 лет, участвуя в знаменитом мюзикле Лайонела Барта «Оливер!» (). Персонажи в исполнении Хамфриса — домохозяйка Эдна Эвередж, а позднее и вечно пьяный австралийский атташе по культуре Сэр Лес Паттерсон, были признаны настоящими иконами австралийской театральной сцены, как на родине актера, так и за её пределами, в Вест-Энде и на Бродвее.

Национальный Институт Драматического Искусства был создан в Сиднее в 1958 году. Среди его выпускников — Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Мел Гибсон и Баз Лурманн.

В 1960 году в Мельбурне началось строительство «Культурного Района» (). Его основной частью стал построенный в 1973 году по проекту Роя Граундса «Центр культуры» (). В 1982 году в Центре открылся концертный зал «Хамер Холл» (), а в 1984 году были открыты театральные площадки. В настоящее время Центр культуры является домом для Мельбурнского Театра. На его сценах проходят выступления Мельбурнского Симфонического Оркестра, спектакли Оперы и Балета Австралии, а также выступления театральных коллективов со всего мира.

«Балет Австралии» () — самый известный театр классического балета в Австралии. Основан в 1962 году британской балериной Пегги Ван Прааг, и на сегодняшний день признан одним из основных театров мирового балета. Основная площадка театра располагается в Мельбурне. Репертуар театра представлен как классическими балетами, так и современными постановками хореографов из Австралии и других стран мира. К 2010 году театр представил примерно 200 представлений на лучших площадках Австралии — «Мельбурнский Центр Культуры», «Сиднейская Опера», «Фестивальная Площадка Аделаиды», «Театральный Центр Квинсленда».

В 1970 году в городе Аделаида началось строительство «Фестивальной Площадки» () для проведения Театрального Фестиваля, директором которого стал Сэр Роберт Хелпман.

В 1973 году в Сиднее было построено одно из наиболее известных театральных зданий в мире — здание «Сиднейской Оперы» (), которое стало домом для «Оперы Австралии» (), дивой которой является знаменитая Джоан Сазерленд.

В 1978 году открылся один из известнейших театров Австралии — Сиднейский Театр, спектакли которого проходят на «Драматической сцене» Сиднейского Оперного Театра. Театр принес славу таким актерам, как Мел Гибсон, Джуди Дэвис, Хьюго Уивинг, Дэвид Уэнем, и Тони Коллетт. В настоящее время художественными руководителями театра являются оскароносная актриса Кейт Бланшетт и её муж, драматург и режиссёр Эндрю Аптон.

В 1979 году два нищих молодых актера, исполнявших роли в постановке Сиднейского Театра «В ожидании Годо», снимали одну квартиру на двоих. Это были никому не известные Мел Гибсон и Джеффри Раш. Гибсон окончил Национальный Институт Драматического Искусства, где дебютировал на сцене вместе со своей однокурсницей Джуди Дэвис в студенческом спектакле «Ромео и Джульетта». В 1979 году к Гибсону приходит мировая слава после съемок в фильме «Безумный Макс». Раш в 1980-х присоединяется к труппе театра «Маяк» и приобретает репутацию самого востребованного театрального актера Австралии, пока в 1997 году не получает Оскар за Лучшую мужскую роль в фильме «Блеск».

В 1990 году была создана «Шекспировская Труппа Белла» (), которая сразу стала пользоваться большим успехом. Мюзиклы Джонни О’Кифа и Питера Алленаангл пользовались огромным успехом. Мюзикл Аллена «The Boy from Oz»англ принес премии Драма Деск и Тони актеру Хью Джекману.

Австралийские драматурги, такие как Дэвид Вильямсонангл, Алан Сэймурангл, Ник Энрайтангл и Джастин Флемингангл часто обращались к темам важным для австралийцев. Так, например, спектакль «Единственный день в году» () по пьесе Алана Сеймура, рассказывает о Дне АНЗАК — памятном дне поражения в Дарданелльской операции. В спектакле «Нджапартжьи Нджапартжьи» () по пьесе Скотта Рэнкина и Тревора Джемисона рассказывается о воздействии ядерных испытаний в пустыне на народ Пинтжьянтжьятжьяраангл. Спектакль является ярким примером смешения традиционной культуры австралийских аборигенов с греческой, афганской, японской и новозеландской культурой.

Театральные труппы

Профессиональные 
 «Шекспировская Труппа Белла»
 Театр «Чёрный Лебедь»
 Театр «Берег»
 Театр «Труппа B»
 Театр «Гриффин»
 Музыкальный театр «Кукабара»
 Театр «Ящик»
 Театр «Мама»
 Лейт Уоррен и танцоры
 Театр «Элеватор»
 Мельбурнский Театр
 Театр «Игровая Площадка»
 Квинслендский Театр
 Неугомонная Танцевальная Труппа
 Государственный Театр Южной Австралии
 Сиднейский Театр
 Театр «Двенадцатая Ночь»
 Театр «Тропическое Солнце»
 Театр «Мельница»

Антрепризы 

 Разрушающийся театр
 Театр «Пример»
 Театр «Жёлтая трава»

Любительские 
 Репертуарный Театр Аделаиды
 Брисбенский Театр Искусств
 Труппа Семи Театров
 Театр Юных Актёров
 Независимый Театр
 Музыкальный Театр «PLOS»
 Репертуарный Театр Тувумбы
 Театр-студия Вуллонгонга

Музыкальные театры 
 Камерный Театр

Цирки 
 «Circa», Брисбен
 «Circus Oz»
 Цирк «Кейдж»
 «OzFrank», Брисбен
 «Zen Zen Zo», Брисбен

Оперные театры 
 Австралийский Оперный Театр
 Оперный Театр Квинсленда
 Государственный Оперный Театр Южной Австралии
 Оперный Театр Виктории
 Оперный Театр Западной Австралии
 Оперный Театр «Джей Си Вильямсона»

Театральное образование 
 Национальный Институт Драматического Искусства
 Академия Театрального искусства
 Западно-Австралийская Академия Театрального Искусства
 Колледж Искусств штата Виктория
 Национальный Цирковой Институт
 Колледж Искусств Аделаиды
 Театральный Факультет Университета Флиндерс
 Австралийский Институт Музыки

Литература 
 Ванс Палмер. «Луи Эссон и ав­ст­ра­лий­ский те­атр» («Louis Esson and the Australian the­atre», 1948) — книга о первых австралийских драматургах.

Примечания 

Театр Австралии